Venus e Serena Williams erano le detentrici del titolo ma Serena non ha partecipato per infortunio e Venus ha deciso di non partecipare con un'altra partner.
Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez hanno sconfitto in finale Svetlana Kuznecova e Elena Lichovceva per 6-4, 6-3

Teste di serie

  Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (campionesse)
  Martina Navrátilová /  Lisa Raymond (secondo turno)
  Liezel Huber /  Ai Sugiyama (semifinale)
  Svetlana Kuznecova /  Elena Lichovceva (finale)
  Cara Black /  Rennae Stubbs (primo turno)
  María Vento-Kabchi /  Angelique Widjaja (quarti di finale)
  Magdalena Maleeva /  Conchita Martínez (terzo turno)
  Nadia Petrova /  Meghann Shaughnessy (terzo turno)

  Émilie Loit /  Nicole Pratt (secondo turno)
  Petra Mandula /  Patricia Wartusch (terzo turno)
  Els Callens /  Daniela Hantuchová (primo turno)
  Elena Dement'eva /  Lina Krasnoruckaja (secondo turno)
  Marion Bartoli /  Myriam Casanova (terzo turno)
  Tina Križan /  Katarina Srebotnik (terzo turno)
  Barbara Schett /  Patty Schnyder (secondo turno)
  Li Ting /  Sun Tiantian (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Australian Open 2004